Antonio Baldissera, generale italiano
Eros Baldissera, docente e orientalista italiano
Valentino Baldissera, presbitero italiano
Federico Baldissera Bartolomeo Cornaro, cardinale italiano

Caserma Antonio Baldissera